Die Verwaltungsgrafschaften (engl. administrative counties) sind oder waren Gebietskörperschaften des Vereinigten Königreichs, siehe:

 Verwaltungsgrafschaften Englands
 Verwaltungsgrafschaften Schottlands